Dörge ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dörge (1938–2012), deutscher Mediziner und Hochschullehrer für Physiologie
 Christian Dörge (1941–2018), deutscher Richter
 Eduard Dörge (1841–1925), deutscher Schmied und Erfinder
 Fritz Dörge (1848–1928), deutscher Maler
 Hildegard Dörge-Schröder (* 1901), deutsche Architektin
 Karl Dörge (1899–1975), deutscher Mathematiker
 Wilhelm Dörge (1922–2017), deutscher Landespolitiker (Niedersachsen) (CDU)